Giles kan som auktorsförkortning betyda:

 E.T. Giles
 George Michael James Giles
 B.E. Giles

Robotskapade auktorsförkortningar